Бороду́лихинский район () — район на севере Абайской области в Казахстане. Административный центр района — село Бородулиха.

География 
На востоке район граничит с Шемонаихинским районом, на юго-востоке — с Уланским районом, на юге — с территорией администрации города Семей, на западе — с Бескарагайским районом, на севере — с Алтайским краем России.

Территория района занимает 698 992 га, из которых лес — 87773 га, водоёмы — 14301 га.

Климат в районе резко континентальный с суровой зимой и прохладным летом. Средняя температура в январе — −17 °С, в июле — 20 °С. Среднегодовое количество осадков — 300—600 мм.

Западную часть района занимает Бельагашская степь. Рельеф восточный части района холмистый.

Район расположен на правобережье Иртыша. Также протекают его притоки — Уба, Шульбинка и другие. Крупнейшее озеро района — Большое. В юго-востоке района частично расположено Шульбинское водохранилище.

Почвы на западе района — солончаковые, солонцовые и каштановые, на востоке района — чернозёмные.

История 
До 1921 года нынешняя территория района относилась к Змеиногорскому уезду Томской (в 1917—1921 — Алтайской) губернии.

17 января 1928 года из Бородулихинской и Советской волостей Семипалатинского уезда Семипалатинской губернии образован Бель-Агачский район Семипалатинского округа с центром в селе Бель-Агач.

17 декабря 1930 года окружное деление в Казахской АССР ликвидировано, Бель-Агачский район укрупнён за счёт части Бурасинского района и передан в прямое республиканское подчинение.

11 января 1932 года центр района перенесён в город Семипалатинск. 20 февраля 1932 года Бель-Агачский район вошёл в состав вновь образованной Восточно-Казахстанской области.

9 января 1935 года часть территории района передано во вновь образованный Предгорненский район. 24 февраля 1935 года центр района перенесён в село Бородулиха.

14 октября 1939 года район передан во вновь образованную Семипалатинскую область.

8 мая 1944 года Бель-Агачский район переименован в Бородулихинский. Одновременно в новый Ново-Покровский район были переданы Бельагачский, Ерназаровский, Жаймовский, Зубаировский, Красно-Аульский, Николаевский, Октябрьский, Петропавловский, Подборный, Пролетарский, Степной, Тукаевский, Уялинский сельсоветы и Бельагачский поселковый совет.

29 мая 1962 года Бородулихинский район был упразднён в результате объединения с Ново-Шульбинским районом.

2 января 1963 года образован Бородулихинский сельский район на базе упразднённого Ново-Шульбинского и части Ново-Покровского районов.

28 августа 1965 года из Абайского района передан Семейтауский сельсовет.

31 января 1966 года во вновь образованный Жана-Семейский район передано 6 сельсоветов.

9 декабря 1970 года из 8 сельсоветов Бородулихинского района образован Ново-Шульбинский район.

25 сентября 1974 года населённый пункт при Орловском горно-обогатительном комбинате преобразован в рабочий посёлок Жезкент.

27 августа 1996 года из состава упразднённого Жана-Семейского района передано 3 сельских округа.

29 января 1997 года в состав Бородулихинского района передана территория упразднённого Ново-Шульбинского района.

3 мая 1997 года Семипалатинская область упразднена, район вошёл в состав Восточно-Казахстанской области.

8 июня 2022 года район вошёл в состав новообразованной Абайской области.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 Русские — 18 938 чел. (52,72 %)
 Казахи — 12 851 чел. (35,77 %)
 немцы — 2 403 чел. (6,69 %)
 татары — 728 чел. (2,03 %)
 украинцы — 263 чел. (0,73 %)
 белорусы — 117 чел. (0,33 %)
 чеченцы — 136 чел. (0,38 %)
 корейцы — 141 чел. (0,39 %)
 другие — 348 чел. (0,97 %)
 Всего — 35 925 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Бородулихинский район делится на 17 сельских и 1 поселковый округ, в которых находится 66 сельских населённых пунктов:

Промышленность 
На территории района находится Жезкентский горно-обогатительный комбинат, занимающийся добычей полиметаллических руд, и ряд перерабатывающих предприятий.

Примечания 

Бородулихинский район